

História 
 Adelaide da Aquitânia — rainha consorte dos Francos
 Adelaide de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym — duquesa de Oldemburgo
 Adelaide da Itália — santa e imperatriz consorte do Sacro Império Romano-Germânico
 Adelaide de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg  — rainha consorte de Portugal
 Adelaide de Saboia — rainha consorte dos Francos
 Adelaide de Schaumburg-Lippe — duquesa de Saxe-Altemburgo
 Adelaide de Saxe-Meiningen — rainha consorte do Reino Unido
 Adelaide de Sousa Pereira Cordeiro — baronesa de Paulo Cordeiro
 Adelaide del Vasto — rainha consorte de Jerusalém
 Adelaide de Vilich — santa e abadessa de Vilich, neta do rei Carlos III de França
 Adelaide Molinari — religiosa católica e líder comunitária, considerada santa no norte do Brasil

Geografia 
 Adelaide (Austrália) — cidade da Austrália
 Península Adelaide — península do Canadá

Outros 
 Adelaide (Beethoven) — música de Beethoven
 Adelaide Football Club — clube de futebol australiano
 525 Adelaide

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos

nl:Adelheid